Абриола  () — город в Италии, расположен в регионе Базиликата, подчинён административному центру провинции Потенца.

Население составляет 1699 человек (на 31 декабря 2006 г.), плотность населения составляет 17,7 чел./км². Занимает площадь 96 км². Почтовый индекс — 85010. Телефонный код — 0971.

Покровителем города почитается святой Валентин. Праздник города ежегодно празднуется 14 февраля.

Ссылки 
  Официальный сайт города Абриола 

Города Италии